Zhuangzi (Zhuang Zhou) – chiński filozof taoistyczny, żyjący w IV wieku p.n.e.
 Zhuangzi (Prawdziwa księga południowego kwiatu) – tekst filozoficzny autorstwa Zhuangzi